Viorel Burlacu  se poate referi la:
Viorel Burlacu, un deputat român ales în legislaturile 1992-1996 și 1996-2000
Viorel Burlacu (artist), un cântăreț, compozitor, chitarist, textier și pedagog din Republica Moldova
Viorel Burlacu (scriitor), scriitor român, dramaturg și grafician. Scrieri: Alo, poliția? Arestați raza albastră!, Rocada tragică (1967)
Viorel Burlacu (scriitor, n. 1955), scriitor român și jurnalist. Scrieri: Viață sufletească, Memoria hârtiei